Украинка — село в Мамонтовском районе Алтайском крае Российской Федерации. Входит в состав Мамонтовского сельсовета (до 2010 г. образовывало отдельное сельское поселение Украинский сельсовет).

История 
Основано в 1893 году. В 1928 году посёлок Украинский состоял из 181 хозяйства, основное население — украинцы. В административном отношении являлся центром Украинского сельсовета Мамонтовского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 79 %.

Примечания 

Населённые пункты Мамонтовского района